Le championnat d'Algérie de football 1973-1974 est la  du championnat d'Algérie de football. Cette édition est organisée en une seule poule de 16 équipes.

La JS Kawkabi remporte son deuxième titre de champion d'Algérie.

Résumé de la saison

Classement final 
Le classement est établi sur le barème de points suivant : une victoire vaut 3 points, un match nul 2 points et une défaite 1 point.

Calendrier

Résultats 
Source

Meilleurs buteurs 
Classement des buteurs du championnat pour la saison 1973-1974.

Notes et références

Liens externes

Voir aussi 
 Coupe d'Algérie de football 1973-1974
 Championnat d'Algérie de football D2 1973-1974

Championnat d'Algérie de football
Championnat national de football en 1973
Championnat national de football en 1974
Sport en Algérie en 1973
Sport en Algérie en 1974